L'édition 2018 du tournoi de tennis de Shenzhen se déroule du 24 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Yoshihito Nishioka remporte l'épreuve en simple, Ben McLachlan et Joe Salisbury celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Benoît Paire et de l'Ouzbek Denis Istomin. Ils sont respectivement remplacés par Jiří Veselý et Mackenzie McDonald.

Lauréats 
Issu des qualifications, le  mondial Yoshihito Nishioka remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Pierre-Hugues Herbert.

En double, Ben McLachlan et Joe Salisbury décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Robert Lindstedt et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2018
ATP 2018
Tennis en Chine en 2018
Tennis en septembre 2018